Тэ́рин Натали́ Ма́рлер (; 1 сентября 1988, Брисбен, Квинсленд, Австралия) — австралийская актриса.

Биография 
Тэрин Натали Марлер родилась 1 сентября 1988 года в Брисбене (штат Квинсленд, Австралия).

Карьера 
Тэрин сыграла в 4-х фильмах и телесериалах в период 2006—2010 годов.

Марлер наиболее известна ролями Джулии/Софи Бенджамин из телесериала H2O: Просто добавь воды, в котором она снималась в 2008—2010 годах.

Избранная фильмография

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Австралии